Binz steht für:

 Binz, Gemeinde und Ostseebad im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Binz (Maur), Ortsteil der Gemeinde Maur, Kanton Zürich, Schweiz
 Binz (Besetzung), Hausbesetzung in Zürchich-Wiedikon, Schweiz
 Binz (Fahrzeuge), deutscher Karosseriehersteller

Binz  ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Binz (1819–1860), deutscher Politiker
 Arthur Binz (1868–1943), deutscher Chemiker
 August Binz (1870–1963), Schweizer Botaniker
 Carl Binz (1832–1913), deutscher Pharmakologe und Medizinhistoriker
 Dorothea Binz (1920–1947), deutsche KZ-Aufseherin
 Elisabeth Binz-Winiger (1890–1981), Schweizer Frauenrechtlerin
 Emil Schmid-Binz (1877–1938), Schweizer Pfarrer und Fotograf
 Erika Binz-Blanke (* 1933), deutsche Grafikdesignerin, Illustratorin, Ausstellungsdesignerin und Medailleurin
 Fidel Binz (1850–1920), deutscher Bildhauer
 Franz Binz (1896–1965), deutechser Politiker(NSDAP), MdR
 Gerhard Ludwig Binz (1895–1963), deutscher Jurist und Journalist

 Hermann Binz (1876–1946), deutscher Bildhauer und Keramiker
 Katharina Binz (* 1983), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Leo Binz (1900–1979), US-amerikanischer Geistlicher
 Manfred Binz (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Mark Binz (* 1949), deutscher Rechtswissenschaftler und Anwalt

 Otto Binz (1869–1955), deutscher Maler und Lithograf 
 Peter Binz (1901–1985), deutscher Politiker (NSDAP)
 René Binz (1902–1989), Schweizer Politiker
 Rudolf Binz (1887–1945), deutscher Politiker
 Tita Binz (1903–1970), deutsche Fotografin
 Yvonne Binz (1931–2012), Schweizer Malerin und Grafikerin

Siehe auch: 
 Bienz
 Binns
 Bintz
 Binzen (Begriffsklärung)